Canger ist der Familienname folgender Personen:
 Raffaele Canger (1938–2019), italienischer Neurologe, Psychiater, klinischer Neurophysiologe und Epileptologe
 Una Canger, geb. Rasmussen, (* 1938), dänische Sprachwissenschaftlerin

Cranger steht für:
 Einwohner von Crange